Криступас Кяршис (; род. 6 сентября 2003) — литовский футболист, полузащитник клуба «Метта».

Карьера 
Играл в молодёжной команде латвийской «Метты». В июле 2019 года перешёл в молодёжку братиславского «Слована». В октябре того же года перешёл в «Вердер» U17. В июле 2022 года cтал игроком основной команды «Метты». Дебютировал за клуб 10 июля 2022 года в матче Кубка Латвии с ФК «Саласпилс», отдал 2 голевые передачи. В чемпионате Латвии дебютировал 31 июля в матче с ФК «Лиепая».

Карьера в сборной 
Выступал за команды Литвы до 17 и 19 лет.

Ссылки

Примечания 
       
 

Футболисты Литвы
Игроки ФК МЕТТА/Латвийский университет